Diaka peut désigner :
 Diaka, la commune rurale du Burkina Faso
 Diaka, la commune du Mali
 Diaka, cours d'eau du Mali, entre le lac Débo et le fleuve Niger